Power Station  – gruppo musicale rock britannico
Power Station  – gruppo musicale mandopop taiwanese
Power Station  – nome precedente degli Avatar Studios, studio di registrazione di New York